Kalijambe kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalijambe (administrativ by i Indonesien, lat -7,22, long 110,53), Jawa Tengah, 
 Desa Kalijambe (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 109,55), Jawa Tengah, 
 Desa Kalijambe (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 109,19), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar